Dorfkirche Kemnitz ist der Name folgender Kirchen:
 Dorfkirche Kemnitz, eine Feldsteinkirche in der Gemeinde Kemnitz im Landkreis Vorpommern Greifswald im Land Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Kemnitz (Nuthe-Urstromtal), eine Feldsteinkirche in Kemnitz, einem Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal im Land Brandenburg
 Dorfkirche Kemnitz (Pritzwalk), eine evangelische Dorfkirche in Kemnitz, Ortsteil der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Dorfkirche Kemnitz (Werder), eine spätgotische Feldsteinkirche in Kemnitz, einem Ortsteil der Stadt Werder im Land Brandenburg
Siehe auch:
 Dorfkirche Chemnitz